Кросно (зазвичай «кросна») — ручний ткацький верстат.

Топонім 

 Кросно (Коросно) — місто на правах повіту в Підкарпатському воєводстві
 Кросно — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кросно — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Кросно — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кросно — село в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кросно — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Кросно — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кросно — частина села Шуфнарова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кросно — осада в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Кросна
 Коросно